Ниже приведён список аэропортов Доминиканской Республики, а также данные об и их расположении.

Всего в стране 8 международных аэропорта.

Список аэропортов 
Отдельными цветами выделены:

Ссылки 
 Аэропорты Доминиканской Республики: данные на Great Circle Mapper - коды IATA и ICAO
 Аэропорты Доминиканской Республики: данные на World Aero Data - коды ICAO

Доминиканская Республика
Аэропорты